Gunem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gunem, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Gunem, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar